Basilica di San Francesco d'Assisi – chiesa di Arezzo
Basilica di San Francesco – chiesa di Assisi, la prima dedicata al fondatore dell'Ordine minoritico allo scopo di custodirne le spoglie
 Basilica di San Francesco d'Assisi – chiesa di Bologna
Basilica di San Francesco – chiesa di Buenos Aires
Basilica minore di San Francesco d'Assisi – chiesa di L'Avana
Basilica di San Francesco di Paola – chiesa di Napoli
 Basilica di San Francesco d'Assisi – chiesa di Palermo
 Basilica di San Francesco d'Assisi – chiesa di Piacenza
Basilica di San Francesco – chiesa di Ravenna
 Basilica di San Francesco d'Assisi – chiesa di Siena
 Basilica di San Francesco alla Rocca – chiesa di Viterbo

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco
 Chiesa di San Francesco d'Assisi